Nom. ist eine Abkürzung für
 Nominativ
 Nomen

Abkürzung